Двадцать второй сезон женской сборной России по футболу.

Сборная в четвёртый раз участвовала в финальной части Чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Один из сильнейших составов Сборной провёл один из худших своих сезонов:
 вылет из рейтинга ТОП—20 ФИФА;
 потерпела три крупных поражения за сезон, как и в 2002 году (1—12), но с рекордом по мячам 1—19 (отличились вратари: Гриченко—11, Кочнева—3, Тодуа—4 и Широкова—1);
 потерпела самое крупное поражение в своей истории от сборной Германии со счетом 0—9;
 меньше забитых мячей в официальных матчах было только в 2006 году, но тогда было сыграно всего 6 матчей;
 больше пропущеных мячей в официальных матчах было только в 2002 году, но тогда было всего сыграно 18 матчей.

Причиной провальности сезона было желание главного тренера сборной в год Чемпионата Европы не наигрывать основной состав и комбинации, а «протащить» в сборную игроков (ради получения звания Мастер спорта России), которых он тренировал в разные годы (количество игроков проведших по одному—два матча необдуманно высоко — 16) — в результате все игроки нервничали (огромное количество предупреждений).

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе. И на 10 год существования рейтинга сборная, под управлением Сергея Лаврентьева, впервые покинула ТОП—20.

Чемпионат Европы
Россия четвёртый раз участвовала в финальной стадии Чемпионата Европы.

В очередной раз сборная не сумела пробиться в восьмёрку сильнейших сборных стран Старого Света (проиграв заочный спор: Дании и Исландии).

Состав сборной на турнире

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2013.

Официальные матчи

 Легенда

Сергей Лаврентьев о матче с Испанией: «Вместе с тем, мы довольны содержанием игрой, хоть результат и расстроил». 

Сергей Лаврентьев: «Результат всегда имеет значение, но в данной ситуации важнее просмотреть как можно больше кандидаток».

Сборная не могла реализовать численное преимущество в 1 игрока в течение 70 минут и в 2 игрока в течение 15 минут.

Сергей Лавреньтьев: «Первые 20 минут играли неплохо. По крайней мере, по-настоящему опасных моментов у наших ворот не было».

Товарищеские матчи
Фактически весь состав сборной Англии в составе сборной Великобритании в июле выиграл Универсиаду в Казани.

Ранее (29 июня) Уэльс U-21 проиграли Студенческой сборной России 0:4. Сергей Лаврентьев о матче с Уэльсом: «Так сказать, показали товар лицом».

Игры и голы

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания